Superligaen 2004/2005 var den 15:e säsongen i den danska fotbollsligan Superligaen, styrd av Dansk Boldspil-Union. Säsongen startade den 24 juli 2004 och slutade med slutomgången den 19 juni 2005.

Brøndby IF kvalificerade sig, som danska mästare, till kvalet för Champions League 2005/2006 och Royal League 2005/2006. FC Köpenhamn kvalificerade sig, som tvåa i ligan, till Uefacupen 2005/2006 och Royal League. FC Midtjylland och Ålborg BK kvalificerade sig, som trea respektive fyra, till Royal League. Sistplacerade Herfølge BK och Randers FC flyttades ner till 1. division. Segrarna och tvåorna av 1. division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteliga 

2004 i Danmark
2005 i Danmark
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004/2005